aporia w filozofii i logice
 aporia – figura retoryczna
 Aporia – polski zespół emo-core